

Patronyme 
 Philippe Néri (1515-1595), fondateur de la congrégation de l'Oratoire
 Antonio Neri (1576-1614), maître-verrier italien
 Pietro Martire Neri (1591-1661), peintre italien
 Massimiliano Neri (parfois Negri) ( 1623 - 1673),  organiste et compositeur italien de l’époque Baroque.
 Felipe Enrique Neri ou Philip Hendrik Nering Bögel, dit « baron de Bastrop » (1759-1827), homme politique mexicain
 Romeo Neri (1903-1961), gymnaste italien
 Giulio Neri (1909-1958), chanteur italien, voix de basse
 Paul Néri (1910-1965), peintre orientaliste
 Joseph Neri (1914-2005), coureur cycliste français
 Giacomo Neri (1916-2010), footballeur italien
 Paul Néri (1917-1979), cycliste italien
 Maino Neri (1924-1995), footballeur et entraineur italien
 Georges Neri (1934-), acteur français
 Jean-François Arrigoni Neri (1937-), artiste-peintre français
 Guido Neri (1939-), cycliste italien
 Rosalba Neri (1939-), actrice italienne
 Alain Néri (1942-), homme politique français
 Luigi Delneri ou Del Neri (1950-), footballeur et entraineur italien
 Rodolfo Neri Vela (1952-), spationaute mexicain
 Francesca Neri (1964-), actrice italienne
 Massimiliano Neri (1977-), mannequin italien
 Hebert Neri(1986-), musicien, producteur de disques, journaliste, animateur de radio, correspondant international et écrivain brésilien

Prénom 
 Neri da Rimini (avant 1300, actif jusqu'en 1322), enlumineur et peintre italien
 Neri di Fioravante (?-1374), architecte italien
 Neri di Bicci (1418–1492), peintre italien
 Neri Corsini (1614-1678), cardinal italien
 Neri Maria Corsini (1685-1770), cardinal italien
 Neri Parenti (1950-), scénariste et réalisateur italien 
 Neri Marcorè (1966-), acteur italien
 Neri Cardozo (1986-), footballeur argentin
 Neri Oxman (-), designer israélienne

Autre 
 Neri, rivière d'Éthiopie
 Lac d'Occhi Neri ou plus rarement lac de Lancone Mezzano, situé en Haute-Corse
 Saint-Philippe-de-Néri, municipalité de paroisse dans la municipalité régionale de comté de Kamouraska au Québec (Canada)
 Institut Saint-Philippe-Néri, communauté de prêtres catholiques fondée à Berlin
 San Filippo Neri in Eurosia (titre cardinalice)
 Église San Filippo Neri (Pérouse) (en italien : Chiesa di San Filippo Neri) située en Ombrie (Italie)
 Église Saint-Philippe-Néri de Għaxaq, située à Għaxaq (Malte)
 Chapelle Saint-Philippe-Néri de Nice
 Équipe cycliste Neri Sottoli
 Eduardo Neri, municipalité de l'État mexicain de Guerrero
 Le Fumetti neri (littéralement Fumée noire), genre de bande dessinée

Voir aussi 
 Néris, une rivière en Biélorussie et en Lituanie.
 

Homonymie de patronyme